Бел Мид има више значења:
 Бел Мид (Њу Џерзи)
 Бел Мид (Тенеси)